North York kan syfta på följande platser:

Kanada 

 North York (ort i Kanada), Ontario,

USA 

 North York (ort i USA), Pennsylvania, York County, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar